Фили может означать:

Топоним 
 Фили — город в Греции, пригород Афин.
 Фили — община (дим) в Греции.
 Фили — тауншип в штате Миннесоте в США.

Топоним, связанный с деревней Фили:
 Фили — исторический район Москвы
 Фили — станция Филёвской линии Московского метрополитена.
 Фили — электродепо, которое обслуживает Филёвскую и Арбатско-Покровскую линии Московского метрополитена.
 Фили — железнодорожная станция Белорусского (Смоленского) направления Московской железной дороги в Москве.
 Фили-Давыдково — район в Западном административном округе Москве.

Фамилия 
 Фили, Мод (1883—1971) — американская актриса театра и немого кино.
 Фили, Реальдо (род. 1997) — албанский футболист, играющий на позиции полузащитника.

Прочее 
 Фили — гном из повести Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно».
 Feelee — одна из первых частных компаний грамзаписи СССР.
 «Фили» — команда по регби из Москвы.
 «Фили» — футбольный клуб из Москвы.
 «Фили» — клуб по хоккею с мячом из Москвы.

См. также 
 Филли
 Совет в Филях